Anciennes divisions territoriales françaises :
 District de Saint-Hippolyte (Doubs)
 District de Saint-Hippolyte (Gard)